Очы-Бала — алтайский народный героический эпос, опубликованным народным сказителем Горного Алтая Алексеем Калкиным.

Сюжет 
Главная героиня эпоса Очы-Бала — женщина-богатырь, которая, узнав о нападении на её родной Алтай войска Кан-Таадьи-Бия во главе с его сыном Ак-Дьалой, бесстрашно вступает в бой с неприятелями и побеждает их, убив Ак-Дьалу. Однако Кан-Таадьи-Бий оживляет своего сына, и снова начинается схватка. Очы-Бала отправляется в логово к Кан-Таадьи-Бию, чтобы раскрыть секрет его могущества. На пути ей встречаются различные мифические существа, например Кöк-Бука (синий бык), посланник Эрлика. Она вступает с ним в борьбу, и, следуя совету своего коня Очы-Дьерена, превращается в беркута и побеждает его. Благодаря уму и находчивости ей удалось раскрыть тайну могущества Кан-Таадьи-Бия: секрет его в девятигранном синем камне, хранящемся в золотом сундуке. Завладев камнем, Очы-Бала побеждает врага и спасает свою землю и народ. После этого она превратилась в месяц, а её конь Очы-Дьерен — в полярную звезду.

Исполнение 
Народные эпосы по типу «Очы-Бала» исполнялись обычно с помощью техники горлового пения (кай), в сопровождении топшура — щипкового музыкального инструмента. Исполняют их кайчи (сказители). Топшур мог одушевляться и трактоваться как конь сказителя, на котором тот совершает путешествие в мир эпических событий. Многие эпические сказания начинаются обращением кайчи к топшуру, например эпос «Очы-Бала» открывается следующими стихами:

Публикации 
 
  (в пер.)

В 1997 году в 15-м томе «Памятников фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» опубликована последняя версия сказания, записанного Алексеем Калкиным в Новосибирске в 1987 году.

В музыке 
 В 2001 году Болот Байрышев написал песню «Altin-Tuu» (Алтын-Туу) (альбом «Kai of Altai. Alas»), текст которой — благопожелание топшура из эпоса Очы-Бала. Позже эта песня в сокращённой и обработанной форме стала саундтреком к фильму «Охота на пиранью» под названием «тема эвенка».
 Группа Belukha Jam выпустила песню Ochi Bala, которая по сути является переводом отрывка из эпоса на английский.
 Группа Кара Даг выпустила песню «Очы-Бала», текст которой — благопожелание топшура из эпоса Очы-Бала.
 Исполнитель Шуурган написал песню «Очы-Бала», текст которой — благопожелание топшура из эпоса Очы-Бала.
 «Шаман-диджей» Тюргэн Кам выпустил песню «Очы-Бала. (remix The Glitch Mob Fortune Days)», текст которой — благопожелание топшура из эпоса Очы-Бала.

Интересные факты 
 В 1993 году в ходе проведения раскопок на могильнике Ак-Алаха обнаружена мумия молодой женщины возрастом примерно 25 лет, прозванная Принцесса Укока, Алтайская принцесса. Принцесса соединилась в сознании народа с богатыркой Очи-Бала, то есть стала персонажем одноименного алтайского героического эпоса. Местное население называет её Ак-Кадын.

Примечания 

Эпос
Литература Алтая
Алтайский эпос
Эпические произведения
Тюркская мифология
Мифология алтайцев
Алтайская культура